BaianaSystem
 Baiana (vestuário)
 Baiana do acarajé

Desambiguações de gentílicos